Papa Paolo I (757-767);
Papa Paolo II (1464-1471);
Papa Paolo III (1534-1549);
Papa Paolo IV (1555-1559);
Papa Paolo V (1605-1621);
Papa Paolo VI (1963-1978).